Вудландс има више значења:
 Вудландс (Калифорнија)
 Вудландс (Тексас)